

Patronyme
Janay DeLoach (1985-), athlète américaine
Joe DeLoach (1967-), athlète américain
Nikki DeLoach (1979-), actrice américaine

Homonymie de patronyme